niedrożność jelit
 niedrożność smółkowa
 niedrożność tętnic obwodowych
 atrezja dwunastnicy
 atrezja dróg żółciowych
 niedrożność odbytu
 atrezja przełyku